Bassi har flere betydninger:

 Giovanni Battista Bassi – en italiensk landskabsmaler
 Laura Bassi - en italiensk forsker